YYW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Armstrong (Ontario) (Canada)